Por anexión de Crimea a Rusia se conocen a dos sucesos históricos relativos a dicha península:

 La anexión de Crimea al Imperio ruso, en 1783
 La adhesión de Crimea a Rusia, en 2014